Ringgold kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ringgold (Georgia)
Ringgold (Louisiana)
Ringgold (Virginia)
New Ringgold